Ступки — название населённых пунктов на Украине:

 Ступки — село в Оратовском районе Винницкой области.
 Ступки — село в Зеньковском районе Полтавской области.
 Ступки — село в Миргородском районе Полтавской области.
 Ступки — село в Полтавском районе Полтавской области.
 Ступки — село в Лебединском районе Сумской области.
 Ступки — село в Тернопольском районе Тернопольской области.

См. также 
 Ступки-Голубовские